Mudahanga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mudahanga (periodiskt vattendrag), Muyinga, 
 Mudahanga (vattendrag), Muramvya, 

Robotskapade Burundiförgreningar